Mount Auburn Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Auburn Cemetery (Maryland), ID-Nr. 01000456
 Mount Auburn Cemetery (Massachusetts), ID-Nr. 75000254